Catherine Lacey ist der Name folgender Personen:

* Catherine Lacey (Schauspielerin) (1904–1979), britische Schauspielerin
 Catherine Lacey (Schriftstellerin) (* 1985), US-amerikanische Schriftstellerin